Фамилија Кастро има више значења:

 Фамилија Кастро (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кастро, Ехидо Виља Ермоса (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кастро, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кастро, Ехидо Морелос (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кастро, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кастро, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кастро, Колонија Боркез Парсела Уно (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кастро (Тихуана), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику